

Personnalités 

 Henri Savale (1896-1971), homme politique français, député ;
 , musicien britannique ;
 Suzanne Savale (1904-1952), résistante française.